Desa Plumbungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plumbungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,80), 
 Desa Plumbungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 111,11), 
 Desa Plumbungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 112,66), 
 Desa Plumbungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 109,23), 
 Desa Plumbungan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,81, long 111,04), 

Robotskapade Indonesienförgreningar